Das Caterpillar Burnie International 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Burnie. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 21. bis 27. Januar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Burnie City